Змагання з гігантського слалому серед жінок на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися на трасі Вістлер Кріксайд у Вістлері, Британська Колумбія 24 лютого 2010. Після першого спуску змагання були призупинені в зв'язку з густим туманом, і другий спуск відбувся тільки наступного ранку, 25 лютого.

Золоту медаль і звання олімпійської чемпіонки здобула Вікторія Ребенсбург із Німеччини. Для неї це була перша перемога в міжнародних змаганнях взагалі. Перед цим її найкращим результатом було друге місце.

Результати

Посилання в тексті 

Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010